Galijum fosfid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 103,721 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Органофосфани 
Једињења галијума‎